Корабельная роща — многозначное понятие.
 Корабельная роща — участок лесного массива, назначенный русским императором Петром I для нужд кораблестроения и превращённый им в заповедный лес.
 «Корабельная роща» — последняя картина русского художника И. И. Шишкина.